Марафонский забег среди женщин на Олимпийских играх 2012 года в Лондоне прошёл 5 августа 2012 года. Победителем из Эфиопии Тики Геланой был установлен олимпийский рекорд, семеро участников установили национальные рекорды.

Описание трассы 
Старт и финиш марафона проходил в центре Лондона на улице Мэлл. Трасса представляет собой круг длиной 8 миль, который участники должны преодолеть трижды по ходу дистанции, а также дополнительный участок в 2,2 мили сразу после старта. Трасса олимпийского марафона отличалась от маршрута Лондонского марафона, была более сложной, с большим количеством поворотов и общим перепадом высот 20 м.

Во время пробега временами шёл дождь.

Ход гонки 
За неделю до старта отказалась от выступления главная надежда Британии, действующий рекордсмен в марафоне Пола Рэдклифф. Причиной стала травма. Главными претендентами на момент старта считались Лилия Шобухова (двукратный победитель Лондонского марафона) и Мэри Кейтани (победитель Лондонского марафона 2012 и обладатель лучшего времени в сезоне). Однако Шобухова сошла на 22 км из-за травмы ноги. Кейтани же на последних километрах отошла на четвёртое место.

Рекорды 
Данные приведены на начало Олимпийских игр.

Медалисты

Финал

Примечания

Ссылки 
 Программа соревнований 
 Протокол соревнований 
 Схема трассы марафона, pdf 

Лёгкая атлетика на летних Олимпийских играх 2012
Ж